Татья́на Ма́рковна Нови́цкая (23 апреля 1955, Москва — 14 апреля 2003, там же) — советская киноактриса. Исполняла, как правило, эпизодические роли.

Биография 
Родилась в Москве 23 апреля 1955 года в семье эстрадного артиста Марка Новицкого (настоящая фамилия — Брук). В 1977 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

В кино c 1974 года (роль Александры в телесериале «Хождение по мукам»), в дальнейшем исполняла характерные эпизодические роли. Была актрисой Московского драматического театра «Бенефис».

Была замужем за Анатолием Бодровым. В 1990-х годах заболела диабетом, перенесла несколько операций, лишилась одной ноги.

Скончалась 14 апреля 2003 года в Москве. Была кремирована, урна с прахом захоронена в колумбарии Ваганьковского кладбища

Награды 
 III премия в номинации «Речевой жанр» (в дуэте с Игорем Шароевым) на VII Всесоюзном конкурсе артистов эстрады (Москва, 1983).

Фильмография 
 1977 — Хождение по мукам — Александра
 1978 — Особых примет нет / Znaków szczególnych brak (СССР, Польша) — горничная
 1978 — Кот в мешке — Алевтина Петровна
 1979 — Сватовство гусара — девушка в окне
 1980 — Вечерний лабиринт — певица в ресторане
 1981 — Бешеные деньги — горничная
 1982 — Слёзы капали — продавщица в магазине канцтоваров
 1982 — Принцесса цирка
 1983 — Тревожный вызов — Малика
 1986 — Кин-дза-дза! — работница планетария
 1987 — Забытая мелодия для флейты — хористка
 1988 — Убить дракона — бегущая женщина
 1990 — Аферисты — администратор гостиницы
 1991 — Не будите спящую собаку

Примечания

Ссылки 
 Клитин С. После финиша. // журнал «Советская эстрада и цирк», 1983.
 
 Воспоминания С. Садальского о Т. Новицкой

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Умершие от сахарного диабета
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища